Лос Пелиљос има више значења:

 Лос Пелиљос (Хучитан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Пелиљос (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику